KRUS eller Krus kan syfta på:

 Krus – en behållare, oftast av glas eller keramik
 Krus – en tidigare svensk stabsmyndighet vars uppgift var att bistå Sveriges regering i frågor som rör strategisk kompetensförsörjning i statsförvaltningen, se Kompetensrådet för utveckling i staten
 Pulau Krus – en ö i Indonesien

Personer
 Jesper Matsson Krus (1576/1577–1622), en svensk fältmarskalk, generalfältöverste, ämbetsman, riksråd (1612) och riksskattmästare